Ludolf von Eltz oder Ludolph von Eltz ist der Name folgender Personen:

* Ludolf von Eltz († 1626) (Ludolph von Eltz; vor 1590–1626), 1590 bis 1626 braunschweig-lüneburgischer Amtsvogt in Burgwedel
 Ludolf Henning von Eltz (Ludolph Henning von Eltz; 1649–1718), kurhannoverscher Oberstleutnant, Amtsvogt und Landhauptmann zu Burgwedel